Шре́дер — німецьке прізвище, що означає те ж саме, що і Шнайдер, тобто кравець:

Відомі носії 
 Альвін Шредер (1855—1928) — німецько-американський віолончеліст.
 Барбет Шредер (н. 1941) — французький кінорежисер, сценарист, продюсер.
 Герко Схредер (н. 1978) — нідерландський кіннотник, срібний призер літніх Олімпійських ігор 2012.
 Герхард Шредер (1910—1989) — німецький державний діяч, християнський демократ.
 Герхард Шредер (н. 1944) — німецький канцлер (1998—2005), соціал-демократ.
 Грета Шредер (1891—1967) — німецька актриса.
 Доріс Шредер-Кепф (; нар. 1963) — німецька журналістка та письменниця, четверта дружина федерального канцлера Німеччини Герхарда Шредера, у 1997—2018 роках.
 Карлі Шредер (н. 1990) — американська актриса.
 Крістіна Шредер (н. 1977) — німецький політик.
 Микола Іванович Шредер (1780—1849) — російський державний діяч.
 Міхаель Шредер (н. 1959) — німецький футболіст.
 Оскар Шредер (1891—1959) — німецький військовий медик, генерал медичної служби вермахту. Кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Пол Шредер (н. 1946) — американський кінорежисер, сценарист, теоретик кіно.
 Курт Шредер (1888—1962) — німецький композитор
 Франк Шредер (н. 1962) — східнонімецький лижник.
 Фрідрих Людвиг Шредер (1744—1816) — німецький актор, режисер, педагог, театральний діяч епохи Просвітництва, діяч і реформатор масонства.
 Фридрих Шредер (1910—1972) — німецький композитор.
 Ернст Шредер (1841—1902) — німецький математик і логік.

 Клас пристроїв, подрібнювачі
 Офісний шредер — пристрій, знищувач документів і іншого паперу.
 Садовий шредер — подрібнювач гілок і садових відходів.
 Промисловий шредер — подрібнювач промислових відходів та вторинної сировини для утилізації й переробки.
 Цифровий шредер — програмне забезпечення для знищення електронних документів і іншої цифрової інформації.
 Топоніми

 Шредер — муніципалітет у Бразилії.
 Шредер — тауншип у штаті Міннесота, США.

Див. також 
 Шреддер

Німецькі прізвища